Alexandre Altmann peut désigner :
 Alexandre Altmann (1878-1932), peintre russo-français ;
 Alexandre Altmann (1906-1987), érudit et rabbin orthodoxe américain, né en Autriche-Hongrie.